Njen peut désigner :
 le njen, une langue des Grassfields parlée au Cameroun
 les Njen, une population du Cameroun
 Njen, un village de l'arrondissement de Batibo, rattaché à Ashong.